Lüttichau ist

 Lüttichau (Thiendorf), ein Ortsteil der Gemeinde Thiendorf
 Lüttichau/Anbau, ein Ortsteil der Gemeinde Thiendorf

 Lüttichau (Adelsgeschlecht), eine Adelsfamilie

Lüttichau ist der Familienname folgender Personen:
 Frederik von Lüttichau (* 1988), deutscher Schauspieler
 Hannibal von Lüttichau (1915–2002), deutscher Offizier im Zweiten Weltkrieg
 Helmfried von Lüttichau (* 1956), deutscher Schauspieler
 Ida von Lüttichau (1798–1856), deutsche Mäzenin und Künstlerin
 Karl von Lüttichau (1834–1889), sächsischer Kammerherr, Oberhofmeister, Geheimer Rar, Ehrenritter und Rittergutsbesitzer
 Leo Reichsgraf von Lüttichau (1882–1965), deutscher Reichsgraf und Gutsbesitzer
 Mario-Andreas von Lüttichau (* 1952), deutscher Kunsthistoriker und Ausstellungskurator
 Mathias von Lüttichau (1795–1870), dänischer Generalleutnant und Kriegsminister
 Rudolph August von Lüttichau (1678–1746), königlich-polnischer und kurfürstlich-sächsischer Kammer- und Bergrat sowie Amtmann und Rittergutsbesitzer
 Siegfried von Lüttichau (1877–1965), lutherischer Pfarrer und Verbandsvorsitzender
 Theodor von Lüttichau (1795–1867), preußischer Generalleutnant
 Wolf Adolf August von Lüttichau (1786–1863), deutscher Generalintendant des Sächsischen Hoftheaters Dresden
 Wolf Siegfried von Lüttichau (1610–1671), kurfürstlich-sächsischer Geheimer Rat und Kammerherr
 Wolfgang Graf von Lüttichau (* 1952), deutscher Schriftsteller und Sozialpädagoge

Siehe auch:
 Palais Lüttichau in Dresden, ein von Joseph Thürmer im Jahre 1830 errichteter klassizistischer Bau, der 1945 zerstört wurde